Башня Святого Луциана () — фортификационное сооружение на острове Мальта, построенное в 1610—1611 годах мальтийскими рыцарями на берегу залива Марсаклокк. Одна из крепостей Викторианской эпохи Британской империи.

В XIX веке британцы перестроили башню, пристроили к ней казематы, прорыли канаву вокруг крепости, установили дополнительные ворота и пушки.

Башня Святого Луциана являлась частью кольца крепостей, защищавших залив Марсаклокк от военного вторжения, в которое входили также:
 
 
 

В настоящее время форт принадлежит Мальтийскому центру изучения рыболовства (The Malta Centre For Fisheries Sciences). Казематы пусты; канава, окружающая крепость, — зарастает травой; самой крепости требуется ремонт.

Галерея 

Крепости Мальты
Крепости, построенные в XVII веке
Здания и сооружения, заложенные в 1610 году
Здания и сооружения, построенные в 1611 году